Le nom « Pierre Karageorgévitch » (en serbe cyrillique, Петар Карађорђевић / serbe latin Petar Karađorđević ; translittéré en Petar Karadjordjevitch) peut désigner plusieurs princes de la maison Karageorgevitch :
 Pierre  Karageorgévitch (1844-1921), fils d’Alexandre Karađorđević et de  Persida Nenadović, roi de Serbie en 1903 ;
 Pierre  Karageorgévitch (1923-1970), fils d’Alexandre  de Yougoslavie, roi de Yougoslavie de 1934 à 1945 ;
 Pierre Karageorgévitch (1980), fils aîné d’Aleksandar Karađorđević et de Maria da Glória d’Orléans-Bragance.